Die Saison 2007/08 war die achte Spielzeit der Suomi-sarja als dritthöchste finnische Eishockeyspielklasse.

Modus 
In der Hauptrunde wurde die Liga in vier nach regionalen Kriterien besetzte Gruppen aufgeteilt. Die Gruppe Nord hatte mit fünf Mannschaften einen Teilnehmer weniger als die anderen drei Gruppen und die Mannschaften der Gruppe Nord bestritten daher nur 16 Spiele, während die Mannschaften der anderen Gruppen jeweils 20 Spiele absolvierten. Die Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich direkt für die Finalrunde, deren beide bestplatzierten Mannschaften sich wiederum für die Aufstiegsrunde zur zweitklassigen Mestis qualifizierten. Die Mannschaften auf den Plätzen 2 und 3 der Hauptrundengruppen mussten zunächst in einer Qualifikationsrunde um die Teilnahme an der Finalrunde antreten. Die übrigen Mannschaften der vier Hauptrunden-Gruppen mussten in der Relegation um den Klassenerhalt antreten.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung gab es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe West 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe Südwest 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe Zentrum/Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Qualifikation für die Finalrunde 
 Raahe-Kiekko – Hermes Kokkola 0:2/1:5
 Jeppis Pietarsaari – RoKi Rovaniemi 1:4/4:5
 VG-62 Naantali – HC Montreal Tampere 8:7/8:3
 D-Kiekko – FPS Forssa 6:7/7:5 (2:1 n. P.)

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Relegation

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe West 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe Südwest 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe Zentrum/Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Weblinks 
 Die Spielzeit bei passionhockey.com (französisch)

Suomi-sarja-Saison
Eishockeysaison 2007/08